Gaby Casadesus – pianista francese
 Gisèle Casadesus – attrice francese
 Francis Casadesus – musicista francese
 Henri Casadesus – violista, compositore e violista d'amore francese
 Jean Casadesus – pianista francese
 Jean-Claude Casadesus – direttore d'orchestra francese
 Robert Casadesus – pianista e compositore francese
 Víctor Casadesús –  calciatore spagnolo